Counting Stars – album di Andrew Peterson del 2010
 Counting Stars – singolo degli OneRepublic del 2013